Cannewitz ist der Name folgender Orte in Sachsen:

 Cannewitz (Demitz-Thumitz), Ortsteil der Gemeinde Demitz-Thumitz im Landkreis Bautzen
 Cannewitz (Grimma), Ortsteil der Stadt Grimma im Landkreis Leipzig
 Cannewitz (Malschwitz), Ortsteil der Gemeinde Malschwitz im Landkreis Bautzen
 Cannewitz (Panschwitz-Kuckau), Ortsteil der Gemeinde Panschwitz-Kuckau im Landkreis Bautzen